Confédération des Classes Moyennes de Belgique
 Centrale der Christene Metaalbewerkers van België (1923 - 1936)
 Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België (1936 - 1984)